Балийское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы балийского письма для записи балийского языка, распространённого на острове Бали, Индонезия.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Балийское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|-style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B0x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B00: BALINESE SIGN ULU RICEM" | ᬀ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B01: BALINESE SIGN ULU CANDRA" | ᬁ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B02: BALINESE SIGN CECEK" | ᬂ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B03: BALINESE SIGN SURANG" | ᬃ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B04: BALINESE SIGN BISAH" | ᬄ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B05: BALINESE LETTER AKARA" | ᬅ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B06: BALINESE LETTER AKARA TEDUNG" | ᬆ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B07: BALINESE LETTER IKARA" | ᬇ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B08: BALINESE LETTER IKARA TEDUNG" | ᬈ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B09: BALINESE LETTER UKARA" | ᬉ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B0A: BALINESE LETTER UKARA TEDUNG" | ᬊ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B0B: BALINESE LETTER RA REPA" | ᬋ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B0C: BALINESE LETTER RA REPA TEDUNG" | ᬌ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B0D: BALINESE LETTER LA LENGA" | ᬍ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B0E: BALINESE LETTER LA LENGA TEDUNG" | ᬎ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B0F: BALINESE LETTER EKARA" | ᬏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B1x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B10: BALINESE LETTER AIKARA" | ᬐ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B11: BALINESE LETTER OKARA" | ᬑ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B12: BALINESE LETTER OKARA TEDUNG" | ᬒ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B13: BALINESE LETTER KA" | ᬓ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B14: BALINESE LETTER KA MAHAPRANA" | ᬔ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B15: BALINESE LETTER GA" | ᬕ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B16: BALINESE LETTER GA GORA" | ᬖ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B17: BALINESE LETTER NGA" | ᬗ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B18: BALINESE LETTER CA" | ᬘ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B19: BALINESE LETTER CA LACA" | ᬙ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B1A: BALINESE LETTER JA" | ᬚ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B1B: BALINESE LETTER JA JERA" | ᬛ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B1C: BALINESE LETTER NYA" | ᬜ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B1D: BALINESE LETTER TA LATIK" | ᬝ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B1E: BALINESE LETTER TA MURDA MAHAPRANA" | ᬞ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B1F: BALINESE LETTER DA MURDA ALPAPRANA" | ᬟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B2x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B20: BALINESE LETTER DA MURDA MAHAPRANA" | ᬠ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B21: BALINESE LETTER NA RAMBAT" | ᬡ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B22: BALINESE LETTER TA" | ᬢ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B23: BALINESE LETTER TA TAWA" | ᬣ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B24: BALINESE LETTER DA" | ᬤ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B25: BALINESE LETTER DA MADU" | ᬥ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B26: BALINESE LETTER NA" | ᬦ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B27: BALINESE LETTER PA" | ᬧ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B28: BALINESE LETTER PA KAPAL" | ᬨ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B29: BALINESE LETTER BA" | ᬩ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B2A: BALINESE LETTER BA KEMBANG" | ᬪ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B2B: BALINESE LETTER MA" | ᬫ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B2C: BALINESE LETTER YA" | ᬬ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B2D: BALINESE LETTER RA" | ᬭ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B2E: BALINESE LETTER LA" | ᬮ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B2F: BALINESE LETTER WA" | ᬯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B3x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B30: BALINESE LETTER SA SAGA" | ᬰ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B31: BALINESE LETTER SA SAPA" | ᬱ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B32: BALINESE LETTER SA" | ᬲ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B33: BALINESE LETTER HA" | ᬳ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B34: BALINESE SIGN REREKAN" | ᬴
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B35: BALINESE VOWEL SIGN TEDUNG" | ᬵ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B36: BALINESE VOWEL SIGN ULU" | ᬶ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B37: BALINESE VOWEL SIGN ULU SARI" | ᬷ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B38: BALINESE VOWEL SIGN SUKU" | ᬸ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B39: BALINESE VOWEL SIGN SUKU ILUT" | ᬹ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B3A: BALINESE VOWEL SIGN RA REPA" | ᬺ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B3B: BALINESE VOWEL SIGN RA REPA TEDUNG" | ᬻ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B3C: BALINESE VOWEL SIGN LA LENGA" | ᬼ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B3D: BALINESE VOWEL SIGN LA LENGA TEDUNG" | ᬽ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B3E: BALINESE VOWEL SIGN TALING" | ᬾ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B3F: BALINESE VOWEL SIGN TALING REPA" | ᬿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B4x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B40: BALINESE VOWEL SIGN TALING TEDUNG" | ᭀ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B41: BALINESE VOWEL SIGN TALING REPA TEDUNG" | ᭁ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B42: BALINESE VOWEL SIGN PEPET" | ᭂ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B43: BALINESE VOWEL SIGN PEPET TEDUNG" | ᭃ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B44: BALINESE ADEG ADEG" | ᭄
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B45: BALINESE LETTER KAF SASAK" | ᭅ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B46: BALINESE LETTER KHOT SASAK" | ᭆ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B47: BALINESE LETTER TZIR SASAK" | ᭇ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B48: BALINESE LETTER EF SASAK" | ᭈ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B49: BALINESE LETTER VE SASAK" | ᭉ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B4A: BALINESE LETTER ZAL SASAK" | ᭊ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B4B: BALINESE LETTER ASYURA SASAK" | ᭋ
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B4C: BALINESE LETTER ARCHAIC JNYA" | ᭌ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B5x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B50: BALINESE DIGIT ZERO" | ᭐
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B51: BALINESE DIGIT ONE" | ᭑
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B52: BALINESE DIGIT TWO" | ᭒
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B53: BALINESE DIGIT THREE" | ᭓
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B54: BALINESE DIGIT FOUR" | ᭔
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B55: BALINESE DIGIT FIVE" | ᭕
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B56: BALINESE DIGIT SIX" | ᭖
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B57: BALINESE DIGIT SEVEN" | ᭗
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B58: BALINESE DIGIT EIGHT" | ᭘
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B59: BALINESE DIGIT NINE" | ᭙
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B5A: BALINESE PANTI" | ᭚
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B5B: BALINESE PAMADA" | ᭛
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B5C: BALINESE WINDU" | ᭜
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B5D: BALINESE CARIK PAMUNGKAH" | ᭝
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B5E: BALINESE CARIK SIKI" | ᭞
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B5F: BALINESE CARIK PAREREN" | ᭟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B6x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B60: BALINESE PAMENENG" | ᭠
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B61: BALINESE MUSICAL SYMBOL DONG" | ᭡
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B62: BALINESE MUSICAL SYMBOL DENG" | ᭢
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B63: BALINESE MUSICAL SYMBOL DUNG" | ᭣
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B64: BALINESE MUSICAL SYMBOL DANG" | ᭤
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B65: BALINESE MUSICAL SYMBOL DANG SURANG" | ᭥
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B66: BALINESE MUSICAL SYMBOL DING" | ᭦
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B67: BALINESE MUSICAL SYMBOL DAENG" | ᭧
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B68: BALINESE MUSICAL SYMBOL DEUNG" | ᭨
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B69: BALINESE MUSICAL SYMBOL DAING" | ᭩
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B6A: BALINESE MUSICAL SYMBOL DANG GEDE" | ᭪
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B6B: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING TEGEH" | ᭫
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B6C: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING ENDEP" | ᭬
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B6D: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPUL" | ᭭
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B6E: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPLI" | ᭮
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B6F: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING JEGOGAN" | ᭯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B7x
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B70: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPUL WITH JEGOGAN" | ᭰
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B71: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING KEMPLI WITH JEGOGAN" | ᭱
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B72: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING BENDE" | ᭲
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B73: BALINESE MUSICAL SYMBOL COMBINING GONG" | ᭳
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B74: BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND OPEN DUG" | ᭴
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B75: BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND OPEN DAG" | ᭵
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B76: BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND CLOSED TUK" | ᭶
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B77: BALINESE MUSICAL SYMBOL RIGHT-HAND CLOSED TAK" | ᭷
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B78: BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND OPEN PANG" | ᭸
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B79: BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND OPEN PUNG" | ᭹
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B7A: BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND CLOSED PLAK" | ᭺
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B7B: BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND CLOSED PLUK" | ᭻
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B7C: BALINESE MUSICAL SYMBOL LEFT-HAND OPEN PING" | ᭼
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B7D: BALINESE PANTI LANTANG" | ᭽
| style="font-family:Aksara Bali, Noto Serif Balinese, Noto Sans Balinese, Arial Unicode;" title="U+1B7E: BALINESE PAMADA LANTANG" | ᭾
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания